Алиберти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Алиберти, Лючия (род. 1962) —  итальянская оперная певица.
  (1662—1740) — итальянский художник.
  (род. 1977) — уругвайский футболист.
  (род. 1963) — греческая телеведущая.

 «Алиберти (театр)» (1720—1863) — театр в Риме, построенный на средства А. Алиберти.